Az Eredivisie 2009–2010-es szezonja volt a bajnokság 54. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vesz részt, az előző szezon első 16 helyezettje, valamint a két feljutó, az RKC Waalwijk és a VVV-Venlo. A szezon 2009. július 31-én kezdődött és 2010. május 2-án ért véget.

Csapatok és stadionok

Vezetőedzők

Változások a csapatok vezetőedzőinél

A bajnokság végeredménye

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2010. május 2., a bajnokság vége; források: Yahoo Sport, ESPN Soccernet, Soccerway, Eredivisie (hivatalos)

Rájátszás

Források 
 http://uk.eurosport.yahoo.com/football/dutch-eredivisie/2009-2010/results/2009_12.html
 http://int.soccerway.com/national/netherlands/eredivisie/2009-2010/regular-season/

Holland labdarúgó-bajnokságok
holland 1